Les Voisins, une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1892 ;
 Les Voisins, une série réalisée par Louis Saïa ;
 Les Voisins, une pièce de théâtre écrite par Claude Meunier et Louis Saïa, sortie en 1980 ;
 Les Voisins, un film québécois, une adaptation de la pièce précédente , sorti en 1987 ;
 Les Voisins, une comédie américaine réalisée par John G. Avildsen en 1981 ;
 Les Voisins, un feuilleton télévisé australien ;
 Les Voisins ou Voisins  ou Le Voisin, une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg (1964) ;
 Les Voisins, un téléfilm américain de Fielder Cook sorti en 1971 ;
 Les Voisins, le titre québécois de Nos pires voisins,  un film américain réalisé par Nicholas Stoller en 2014.